FC Hegelmann (Futbolo klubas "Hegelmann") je profesionalni nogometni klub iz Kaunasa u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 2009. godine (Kauno rajono futbolo klubas Hegelmann Litauen). 

U elitnom razredu je radi od 2021. godine.

Boje kluba 
 Bijelo/plava.

Sezoni

Stadion 
Hegelmann Litauen domaće utakmice igra na NFA stadionas, čiji je kapacitet 500 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Ignas Plūkas 
  Vilius Armanavičius

Treneri 
  Linas Treigys (2015.)
  Dainius Šumauskas (2017.)
  Vytautas Masaitis (2018. – 2019.)
  Artūras Ramoška (2020.)
  Andrius Skerla (od 2021.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna str.
 A lyga of.str.
 Facebook
 Soccerway

hegelmann
Kauno